Balad – partia polityczna izraelskich Arabów

Toponimy 
 Balad – miasto w Iraku
 Balad – wieś w Iranie
 Balad – wieś w Somalii

Zobacz też 
 Balad asz-Szajch